Los elasmarios (Elasmaria, “placa fina”) son un clado extinto de dinosaurios ornitópodos iguanodontianos, que vivieron durante el período Cretácico, hace aproximadamente 115 a 66 millones de años entre el Aptiense al Maastrichtiense, en lo que es hoy Sudamérica y la Antártida. Fue descrito y definido en el año 2008 por el paleontólogo argentino Jorge Calvo en la descripción de Macrogryphosaurus gondwanicus que junto con Talenkauen santacrucensis, son los únicos géneros que se incluyeron; análisis posteriores permitieron la incorporación de varios géneros de ornitópodos del hemisferio sur, que se caracterizarían por su adaptación a un modo de vida corredor. Se distingue de otros grupos por las siguientes sinapomorfias, grandes euiguanodontianos con una bien desarrollada epipófisis en la tercera vértebra cervical y la presencia de placas osificadas en el tórax., originalmente interpretadas como apomorfías de Talenkauen. Definido filogénicamente por Calvo et al como Talenkauen santacrucensis, Macrogryphosaurus gondwanicus, su ancestro común más cercano y todos sus descendientes. Se lo considera como un grupo hermano de Dryomorpha dentro de Euiguanodontia.

Cladograma basado en el análisis filogenético de Rozadilla et al., 2015:

Referencias 

Iguanodontia